Gouriev (en ) est un patronyme russe. 

Les membres notables porteurs de ce patronyme : 
Alexandre Nikolaïevitch Gouriev : (1864-). Écrivain russe, auteur de l'ouvrage La circulation monétaire en Russie au  (1903) ;
Alexeï Ivanovitch Gouriev : (1767-1819). Commandant au cours des conflits qui opposa la Russie impériale aux armées napoléoniennes, général-major, il prit part aux batailles de Vitebsk (25 juillet-, Smolensk (16 août-), Borodino (), Maloyaroslavets (), bataille de Viazma (), Krasnoï (15 novembre-). De 1813 à 1814, il participa au siège de Glogau, puis du 16 octobre au , il se distingua lors de la bataille de Leipzig. Il participa également à la prise de Paris en 1814 ;
Andreï Grigorievitch Gouriev : sénateur de la fédération de Russie ; 
Comte Dimitri Alexandrovitch Gouriev : (1758-1835). Homme politique russe, sénateur, membre du Conseil d'État, ministre des Finances (1810-1825) ;
Alexandre Dmitrievitch Gouriev : (1786-1865). Président du Département de l'économie du Conseil d'État, fils du précédent ;
Piotr Viktorovitch Gouriev : (1863-1943). maître de l'Académie théologique de Moscou, administrateur au Saint-Synode ;
Semion Emelianovitch Gouriev : (1766-1813). Mathématicien, ingénieur, professeur russe, membre de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, auteur d'ouvrages sur la géométrie, le calcul, la mécanique ;
Stepan Savelievitch Gouriev : (1902-1945). Héros soviétique, il rejoignit l'Armée rouge en 1919 et prit part à la Guerre civile russe. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il participa à la bataille de Stalingrad. Deux fois, il fut décoré de l'Ordre de Lénine et de l'Ordre du Drapeau rouge, il reçut également l'Ordre de Koutouzov () et l'Ordre de l'Étoile rouge.

Toponymie 
Gouriev : aujourd'hui Atyraou, ville du Kazakhstan bordant la rivière Oural ;
Gouriev : Village d'Ukraine où la rivière Bratenitsa prend sa source ;
Gouriev Kazachok : Ville d'Ukraine située à 2 kilomètres de la rivière Lozova.

Art 
Le Comte Nicolas Dimitrievitch Guriev (ou Le Comte Gouriev) un portrait de Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Voir aussi 
 

Patronyme russe